Референдумы в Швейцарии проходили 28 февраля и 16 мая 1965 года. На февральских референдумах решался вопрос о мерах против повышения цен в банковском и домостроительном секторах. Оба предложения были одобрены. В мае референдум по федеральноиму закону о молочных продуктах и пищевых жирах также был одобрен избирателями.

Результаты

Февраль: Меры против повышения цен в банковской сфере

Февраль: Меры против повышения цен в домостроительной сфере

Май: Федеральный закон о молочных продуктах и пищевых жирах

Примечания 

Референдумы 1965 года
1965 год в Швейцарии
1965